Kirkoswald bezeichnet folgende Ortschaften:

 Kirkoswald (Cumbria), England
 Kirkoswald (South Ayrshire), Schottland